Rec del Molí (marge dret del Ter) 
 Rec del Molí (marge esquerre del Ter) 
 Rec del Molí (Castelló d'Empúries)

 Rec del Molí (Urgellet)